Chiesa abbaziale di Santa Maria Laach – chiesa di un'abbazia benedettina situata presso Andernach, città tedesca nel circondario di Mayen-Coblenza (Renania-Palatinato)
 Maria Laach am Jauerling – comune austriaco nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)